Коксу (тюрк. Кок су — голубая вода) — река в Алтайских горах, левый приток реки Аргут. Средний уклон — 22 м/км, длина — 52 км, расход в устье (среднегодовой) — 15 м³/сек, площадь водосбора — 1840 км².

Коксу вытекает из одноимённого озера. Протекает между Катунским хребтом и плоскогорьем Укок. В Самахинской степи впадает в реку Аргут.

Можно выделить пять участков с различным характером:

 Первый участок: Три километра от озера Коксу. Скорость течения очень невысока, узкая река плавно течёт среди зарослей кустарника.
 Второй участок: До притока Орошаган. Высокий уклон, много камней, но расход такой же маленький, как и на первом участке.
 Третий участок: До каньона. Река течёт в широкой долине, постепенно набирая водность. Несколько порогов и шивер.
 Четвёртый участок: Каньон 400 м. Несколько порогов водопадного типа до 3 м высоты.
 Пятый участок: До впадения в Аргут. Пороги и шиверы.

Притоки 
Список притоков от истока к устью:
 ← левый приток→ правый приток
 → Игнатиха
 ← Орошаган
 → Звончиха
 ← Кошбулак
 ← Богулек
 ← Акбулак
 → Кужуртубулак
 ← Чолак-Булак
 → Верхняя Арчалу
 → Нижняя Арчалу
 ← Дирентай
 → Кашабасы

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания

Ссылки 
 Выдержки из отчёта с фотографиями о прохождении Коксу

Притоки Аргута
Реки Кош-Агачского района
Водный туризм